Muminović ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Muminović (1945–2019), jugoslawischer Comiczeichner
 Sanin Muminović (* 1990), kroatischer Fußballspieler